Gábor József
 Gábor József (1830–1900) szőlész, gyümölcsész
 Gábor József (1879–1929) operaénekes (tenor), színész
 Gábor József (1893–1964) politikus, miniszter, országgyűlési képviselő
 Gábor József bélyegtervező
 Gábor József (1918–1991) színész, rendező
 Gábor József (1945–2017) Liszt Ferenc-díjas zongoraművész

hasonló nevűek

 Gábor József György (1950) közgazdász, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)